De samenstelling van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 1929-1932 biedt een overzicht van de Eerste Kamerleden in de periode na de Eerste Kamerverkiezingen van 26 juli 1929. De zittingsperiode ging in op 17 september 1929 en liep af op 19 september 1932.

Er waren toen 50 Eerste Kamerleden, verkozen door vier kiesgroepen, samengesteld uit de leden van de Provinciale Staten van alle Nederlandse provincies. Eerste Kamerleden werden verkozen voor een termijn van zes jaar, om de drie jaar werd de helft van de Eerste Kamer hernieuwd.

Wijzigingen in de samenstelling gedurende de zittingsperiode staan onderaan vermeld.

Samenstelling na de Eerste Kamerverkiezingen van 26 juli 1929

RKSP (16 zetels)
Willem Maria van Lanschot, fractievoorzitter
Johannes Franciscus Clemens Arntz
Henri Blomjous
Adrianus Cornelis de Bruijn
Pierre Dobbelmann
Oscar Maria Franciscus Haffmans
Joan Nicolaas Jozef Eduard Heerkens Thijssen
Jacobus Nicolaas Hendrix
François Isidore Joseph Janssen
Petrus Willebrordus de Jong
Jan van der Lande
George Alphonse Hubert Michiels van Kessenich
Alexander van Sasse van Ysselt
Jos Serrarens
Alphonsus Maria Antonius Aloysius Steger
Jan Joseph Godfried van Voorst tot Voorst

SDAP (11 zetels)
Floor Wibaut, fractievoorzitter
Piet Danz
Louis Hermans
Maup Mendels
Piet Moltmaker
Frans Ossendorp
Jan Oudegeest
Henri Polak
Carry Pothuis-Smit
Eltjo Rugge
Arie de Zeeuw

CHU (7 zetels)
Bonifacius Christiaan de Savornin Lohman, fractievoorzitter
Nicolaas Charles de Gijselaar
Abraham van der Hoeven
Rommert Pollema
Herman Verkouteren
Willem Lodewijk de Vos van Steenwijk
Otto Jacob Eifelanus van Wassenaer van Catwijck

ARP (6 zetels)
Anne Anema, fractievoorzitter
Paul Briët
Schelto van Citters
Pieter Diepenhorst
Aart Anton de Veer
Willem de Vlugt

Vrijheidsbond (6 zetels)
Pieter Rink, fractievoorzitter
Samuel van den Bergh
Dirk Fock
Joan Gelderman
Jan Koster
Harm Smeenge

VDB (4 zetels)
David van Embden, fractievoorzitter
Roelof Kranenburg
Marcus Slingenberg
Jan Westerdijk

Bijzonderheden
 Bij de Eerste Kamerverkiezingen van 26 juli 1929 werden 25 Eerste Kamerleden verkozen in de kiesgroepen I en III. 
 Schelto van Citters (ARP) kwam op 17 september dat jaar in de Eerste Kamer als opvolger van Hendrik Colijn, die naar de Tweede Kamer der Staten-Generaal was overgestapt.

Tussentijdse mutaties

1930 
 4 juni: Herman Verkouteren (CHU) overleed. Op 9 juli dat jaar werd Joannes ter Haar geïnstalleerd in de ontstane vacature.

1931 
 17 januari: Jan Joseph Godfried van Voorst tot Voorst (RKSP) overleed. Op 25 maart dat jaar werd Franciscus Lambertus Deodatus Nivard geïnstalleerd in de ontstane vacature. 
 12 juli: Jacobus Nicolaas Hendrix (RKSP) overleed. Op 15 oktober dat jaar werd Michiel Visser geïnstalleerd in de ontstane vacature.

1932 
 22 juni: Oscar Maria Franciscus Haffmans (RKSP) verliet de Eerste Kamer. Carolus Hubertus Josephus Alphonsus Janssen de Limpens werd verkozen als zijn opvolger, maar werd deze zittingsperiode niet meer geïnstalleerd.

1929-1932
Nederlandse politiek in 1929
Nederlandse politiek in 1932